Rand Mountains kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pegunungan Rand, bergskedja,

USA 

 Rand Mountains (bergskedja i USA), Kalifornien, Kern County, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar